Мэресс () — французская фамилия. Известные носители:

 Мэресс, Вилли (1928—1969) — бельгийский автогонщик.
 Мэресс, Ги (1910—1954) — французский автогонщик.